Andy Delort – calciatore algerino
 Maryse Delort – modella francese